Tetrarchen steht für:

 allgemein: Herrscher in einer Tetrarchie
 die Herrscher in Palästina ab 4 v. Chr., siehe Herodianische Tetrarchie
 vier römische Kaiser ab 293 n. Chr., siehe Römische Tetrarchie
 eine Skulptur dieser Kaiser, die Venezianische Tetrarchengruppe

Siehe auch:
 Tetrarch